Острів Хару́ку () — один з 14 районів округу Центральне Малуку провінції Малуку у складі Індонезії. Адміністративний центр — село Пелаув.

Адміністративний поділ 
До складу району входять 11 сіл:

Примітки 

Райони Центрального Малуку
Харуку